Hipònax d'Efes, poeta iàmbic grec (s.V aC).
 Hipònax, escriptor i gramàtic grec.